Филенское — название населённых пунктов в России:

 Филенское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Филенское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.